Ravijojla Rava Janković je lahko:
 Ravijojla Rava Janković, narodna herojinja
 Ravijojla Rava Janković (naselje) (Bosna in Hercegovina)